Грушёвый — топоним:

Россия